«Дневник памяти» () — американская мелодрама 2004 года режиссёра Ника Кассаветиса.

Фильм снят по сюжету одноимённого биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году и ставшего бестселлером в первую же неделю продаж.

Сюжет 
Каждый день в доме престарелых пожилой мужчина читает пожилой женщине историю про отношения юноши и девушки из разных социальных слоёв.

Ной — симпатичный, весёлый и просто обаятельный парень из бедной семьи; Элли — красавица, дочь богатых аристократов. Первый раз они встретились в парке аттракционов. Ной без памяти влюбляется в Элли и приглашает её на свидание, но она ему отказывает. Ной не унывает и отчаянно пытается завоевать сердце красавицы. Внезапно у Элли начинают просыпаться взаимные чувства к молодому человеку, и неожиданно она понимает, что влюбилась. Влюблённые проводят прекрасные, незабываемые дни вместе. Ной делится с Элли своей мечтой — полностью реконструировать старинный дом, который он хотел бы купить.

Приходит момент, когда нужно знакомиться с родителями. Отец Ноя просто без ума от Элли, но вот её родители не одобряют Ноя, объясняя это тем, что он из бедной семьи. Элли, защищая Ноя, ссорится с родителями, а ожидающий её в другой комнате Ной слышит каждое слово. Он приходит к выводу, что если не оставит её, то принесёт ей много проблем. Когда Элли выходит к нему, они ссорятся и расстаются, но в сердце оба очень тяжело переживают этот разрыв, так как искренне любят друг друга.

На следующий день Ной узнаёт, что семья Элли переезжает. Он срывается с места, и едет к любимой, но дом уже пуст. Каждый день Ной пишет письма Элли, в которых просит прощения и говорит, что приедет к ней, где бы она ни была, но Элли не получает этих писем, их получает её мать и прячет. Спустя год Ной утратил все надежды и отправил последнее письмо. Вскоре началась Вторая мировая война, и Ной вместе с другом ушли воевать.
Элли же работает медсестрой в госпитале для военных, и однажды на неё обращает внимание тяжело раненый пилот ВВС, Лон Хэммонд-младший. После выхода из больницы они начинают встречаться, и Лон делает Элли предложение. Девушка соглашается, чему очень рады её родители, так как новый избранник Элли очень богат, но, несмотря на то, что прошло уже много лет, Элли до сих пор вспоминает Ноя.

Заканчивается война, Ной возвращается с фронта. Однажды он видит на улице Элли и бежит за ней, но она с другим мужчиной, они смеются и держатся за руки. Ной понимает, что потерял любимую, и осуществляет свою мечту — полностью реставрирует свой старый 200-летний дом, в надежде, что рано или поздно Элли приедет сюда, ведь она бывала в этом доме, когда они с Ноем встречались. Когда ремонт заканчивается, Ной фотографируется около дома, после чего выставляет его на продажу, однако сколько бы денег ему ни предлагали, он их не берёт. По ночам Ной проводит время со вдовой из соседнего городка. Женщина искренне любит Ноя, но видит, что чувства не взаимны.

Накануне свадьбы Элли ей в руки попадается газета, на первой странице которой присутствует фотография Ноя на фоне отреставрированного особняка. Девушка падает в обморок, а очнувшись, едет к Ною проведать его «как друга».

Ной рад её приезду, они беседуют как старые друзья и не более. Выясняется, что с момента их расставания прошло 7 лет. Ной предлагает покататься на лодке. Во время прогулки по озеру начинается сильный дождь. Элли упрекает Ноя в том, что он ей не писал, ведь она до сих пор его любит, на что Ной отвечает, что написал ей 365 писем, после чего целует Элли и они проводят вместе страстную ночь.

Проснувшись утром, Элли замечает, что Ной до сих пор такой же романтик. Он приготовил ей сюрприз — мольберт для рисования, путь к которому выложил стрелочками. Элли грустит, так как им придётся расстаться, ведь она выходит замуж. Неожиданно туда приезжает её мать. Мать предлагает Элли прокатиться и показывает ей незнакомого мужчину, который на старости лет вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом, кидая гравий в бетономешалку. Рассказывает Элли, что в этого мужчину она была влюблена в юности. Но её родители запретили ей с ним видеться, так как её родители-аристократы были против. Мама признаётся Элли, что все письма, присланные Ноем, у неё, и отдаёт дочери стопку этих писем и говорит Элли, чтобы та сделала правильный выбор. Элли в отчаянии, она не знает, как ей поступить. Она решается поговорить с женихом, и тот даёт ей право сделать выбор самой. Элли выбирает Ноя и переезжает к нему жить.

Из рассказанной истории становится ясно, что эти мужчина и женщина из дома престарелых и есть Ной и Элли. Оказывается, когда Элли вернулась к Ною, они поженились, и Элли родила троих детей (которые в перерыве между прочтением истории навещают их и просят Ноя вернуться домой, на что он отвечает, что никогда не оставит их маму). Выясняется, что у Элли деменция, и когда она об этом узнала, то записала их с Ноем историю в эту самую книжку, которую он ей сейчас и читает. С возрастом болезнь прогрессировала, и она стала всё больше забывать Ноя и их историю, и вспоминала её лишь в редкие моменты. Ной всё это время находится рядом с ней и пытается помочь ей вспомнить всё.

В один из моментов, когда Элли вспоминает, они с Ноем ужинают вместе, вспоминают молодость, но неожиданно Элли вновь всё забывает и отталкивает от себя Ноя. Санитары забирают её, Ною внезапно становится плохо, но вскоре он приходит в себя.

Придя ночью в палату к Элли, он видит, что она не спит. Элли вновь всё вспоминает и спрашивает Ноя, верит ли он, что их любовь настолько сильна, что они смогут даже умереть вместе. Ной отвечает: «Да», — ложится рядом с ней, берёт за руку и целует в последний раз.

Последняя сцена показывает медсестру, которая, войдя в палату, видит лежащих вместе Ноя и Элли. Они держатся за руки и уже никогда не проснутся.

В ролях

Саундтрек 

Саундтрек был издан в 2004 году на лейбле New Line Records.

Факты 
 Проект находился в разработке 7 лет. Первоначальной кандидатурой на роль Элли была Эшли Джадд.
 Сыгравшая пожилую Элли Нелсон актриса Джина Роулэндс — мать режиссёра Ника Кассаветиса.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Экранизации произведений Николаса Спаркса
Фильмы Ника Кассаветиса
Фильмы New Line Cinema
Фильмы США 2004 года
Молодёжные фильмы